Strata peut désigner :
 Strata, un plat de la gastronomie américaine ;
 Strata, une entreprise exerçant dans le domaine jeu vidéo ;
 Strata, un album de musique ;
 Strata, un super-héros de l'univers DC Universe ;
 Strata, un film australien de Geoff Steven.